Никола́й Ро́гов:
 Рогов, Николай Абрамович (1825—1905) — русский этнограф и филолог, исследователь коми-пермяцкого языка.
 Рогов, Николай Васильевич (1904—1967) — советский генерал-майор.
 Рогов, Николай Иванович (1920—1992) — Герой Советского Союза.